Daniel de Superville (1657-1728), een naar Nederland gevlucht Frans calvinistisch theoloog en dominee van de Waalse gemeente in Rotterdam
 Daniël de Superville (1700-1762), zijn zoon, calvinistisch theoloog en dominee van de Waalse gemeente in Rotterdam
 Daniël de Superville (1696-1773), een Nederlandse arts die de universiteit van Erlangen stichtte